Valea Viei se poate referi la:
Valea Viei, Buzău
Valea Viei, Gorj
Valea Viei, Vâlcea

Toponime românești